Гогола́дзе () — грузинская фамилия.

 Гоголадзе, Вахтанг Николаевич (1924 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гоголадзе, Владимир Омарович (род. 1966) — советский спортсмен, олимпийский чемпион 1988 года по спортивной гимнастике.
 Гоголадзе, Давид Георгиевич (род. 1979) — грузинский и российский футболист.
 Гоголадзе, Каха (род. 1968) — советский, грузинский и туркменский футболист.
 Гоголадзе, Коба Иванович (род. 1973) — грузинский боксёр.
 Гоголадзе, Лери Давидович (род. 1938) — советский ватерполист, вратарь.
 Гоголадзе, Майко (род. 1991) — грузинская легкоатлетка.
 Гоголадзе, Тамаз Тенгизович (род. 1957) — грузинский художник.

Примечания